Saikanosin' Masoala är en halvö i Madagaskar. Den ligger i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Antananarivo.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är januari, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är mars, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är september, med  mm nederbörd.

Källor 

Halvöar i Madagaskar